Joseph Kraus ist der Name folgender Personen:

* Joseph Kraus (Politiker, 1877) (1877–1939), deutscher Politiker (MVP), MdL Memelland
 Joseph Kraus (Politiker, II), deutscher Politiker, MdL Bayern 
 Joseph Kraus (Dirigent) (1922–2014), deutscher Kirchenmusiker, Dirigent und Komponist 
 Joseph Anton Kraus (auch Joseph Anton Krauß; † 1721), deutscher Bildhauer
 Joseph Martin Kraus (1756–1792), deutsch-schwedischer Komponist

Siehe auch:
 Josef Kraus